Karangbenda (Adipala), een plaats in Indonesië
Karangbenda (Parigi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing